Klassenverweis ist die Bezeichnung für:

 einen Tadel oder einen Verweis in der Schule; siehe Verschärfter Verweis
 eine objektorientierte Programmiersprache im Klassenmodul; siehe Klasse (Objektorientierung)